Yurika (ゆりか, ユリカ) est un prénom féminin japonais.

Prénom
Yurika Akiyama (秋山ゆりか, 1992-), chanteuse et idole japonaise
Yurika Hino (日野 由利加, 1963-), seiyū (doubleuse) japonaise
Yurika Kubo (久保 ユリカ, 1989-), seiyū japonaise
Yurika Nakamura (中村友梨香, 1986-), athlète japonaise
Yurika Sema (瀬間 友里加, 1986-), joueuse de tennis japonaise

Personnage
Yurika Kirishima (霧島 ゆりか), personnage des jeux vidéo Rival Schools
 Yurika Todo : personnage de la franchise Aikatsu

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom japonais
Prénom féminin